De Santi – cognome italiano
Andriolo de Santi – scultore e architetto italiano
Angelo De Santi – musicologo italiano
Guido De Santi – ciclista italiano
Pier Marco De Santi – storico e critico cinematografico italiano